Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2015 () прошёл с 10 по 15 февраля 2015 года в Сеуле (Республика Корея). Фигуристы из Америки, Азии, Африки и Океании выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, в парном катании и танцах на льду.

Квалификация 
К участию в турнире допускались спортсмены, достигшие пятнадцатилетнего возраста на 1 июля 2014 года. Страны из Америки, Азии, Африки и Океании, национальные федерации которых являлись членами Международного союза конькобежцев, могли заявить на турнир до трёх участников (пар) в каждой из дисциплин.

Кроме того, участникам турнира было необходимо на одном из международных стартов текущего или предыдущего сезона получить минимальную техническую оценку в короткой и произвольной программах. Для данного чемпионата технический минимум составлял:

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионаты Четырёх континентов по фигурному катанию
Четыре континента
2015 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2014/2015
Фигурное катание